Сумское — топоним

Россия 
 Сумское (Ленинградская область) — деревня, Волховский район Ленинградской области

Украина 
 Сумское — село, Симферопольский район, Автономная Республика Крым.
 Сумское — село, Шевченковский район, Харьковская область.